Ри́ки Дин Джерве́йс (; род. 25 июня 1961, Рединг) — британский комик, актёр, режиссёр, продюсер, писатель и музыкант. Наиболее известен по английским сериалам «Офис» и «Массовка». Он и Стивен Мёрчант были режиссёрами и сценаристами всех серий, кроме того Джервейс снялся в главной роли в обоих телесериалах.

Джервейс — лауреат множества наград, в том числе семи премий BAFTA, четырёх British Comedy Awards, двух премий «Эмми» и трех «Золотых глобусов». В 2010, 2011, 2012, 2016 и 2020 годах — ведущий церемонии вручения «Золотого глобуса».

Биография 
Родился и провел детство вместе с братьями Ларри, Бобом и сестрой Маршей в Уитли, пригороде Рединга, Англия. По словам Джервейса, он был воспитан родителями хорошо, отношения в семье строились на доверии, честности и открытости.

Джервейс ходил в Whitley Park Infants, Junior Schools, получил образование в школе Эшмид. В 1979 году поступил в Университетский колледж Лондона. Сначала он изучал биологию, но через две недели решил посвятить себя философии. В студенческие годы познакомился с Джейн Феллон, с которой встречается с 1982 года.

C 1982 по 1984 пел в дуэте Seona Dancing. С 2001 года ведет The Ricky Gervais Show, комедийное шоу на радио вместе со Стивеном Мёрчантом и Карлом Пилкингтоном. Вместе со Стивеном Мёрчантом в 2001 создал телесериал «Офис», в 2005 — телесериал «Массовка». В 2008 году он сыграл самого себя в игре GTA IV.

В настоящее время живёт в Хэмпстеде со своей возлюбленной Джейн Феллон. Они не собираются регистрировать отношения и заводить детей.

Джервейс — атеист и ярый борец за права животных. Дружит с Джоном Стюартом, Стивеном Мёрчантом, Карлом Пилкингтоном, Робом Стином и Робином Инсом.

Фильмография

Режиссёр 
 2001—2003 — «Офис»/ The Office, (14 эпизодов)
 2005—2007 — «Массовка»/ Extras, (13 эпизодов)
 2009 — «Изобретение лжи» / The Invention of Lying
 2009 — Prequel: The Dawn of Lying (короткометражка)
 2010 — «Городок Семетри» / Cemetery Junction
 2010 — «Рики Джервейс: Наука» / Ricky Gervais: Live IV — Science (документальное видео)
 2011—2013 — «Жизнь так коротка»/ Life’s Too Short, (8 эпизодов)
 2012—2014 — «Дерек»/ Derek, (телесериал, 13 эпизодов)
 2016 — «Дэвид Брент: Жизнь в дороге» / David Brent: Life on the Road
 2019—2022 — «Жизнь после смерти» / After Life

Продюсер 
 2004 — «Знакомства c Карлом Пилкингтоном» /Meet Karl Pilkington (видео)
 2005—2013 — «Офис»/ The Office, (179 эпизодов)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Larry David (документальный телефильм)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Christopher Guest (телефильм)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Garry Shandling (телефильм)
 2006—2007 — «Массовка»/ Extras, (7 эпизодов)
 2007 — «Рики Джервейс: Слава» /Ricky Gervais Live 3: Fame (видео)
 2008 — «Рики Джервейс: Вне Англии» /Ricky Gervais: Out of England — The Stand-Up Special (документальный телефильм)
 2009 — «Изобретение лжи» /The Invention of Lying
 2010 — «Городок Семетри» / Cemetery Junction
 2010 — «Знакомства c Карлом Пилкингтоном II» /Meet Karl Pilkington II (видео)
 2010 — «Рики Джервейс: Вне Англии 2» /Ricky Gervais: Out of England 2 — The Stand-Up Special (документальный телефильм)
 2010—2012 — «Шоу Рики Джервейса»/ The Ricky Gervais Show, (телесериал, 39 эпизодов)
 2010—2012 — «Идиот за границей»/ An Idiot Abroad, (телесериал, 20 эпизодов)
 2011 — «Забавные разговоры» /Talking Funny (телефильм)
 2011 — «Создание телесериала Жизнь так коротка» /The Making of Life’s Too Short (документальный телефильм)
 2011—2013 — «Жизнь так коротка»/ Life’s Too Short, (8 эпизодов)
 2012 — «4 комикса»/ 4Funnies, (телесериал, 1 эпизод)
 2012—2014 — «Дерек»/ Derek, (телесериал, 8 эпизодов)
 2013 — «Создание телесериала Дерек» /The Making of Derek (телефильм)
 2013 — «Учимся гитаре с Дэвидом Брентом»/ Learn Guitar with David Brent, (телесериал)
 2016 — «Дэвид Брент: Жизнь в дороге» / David Brent: Life on the Road
 2019—2022 — «Жизнь после смерти» / After Life

Сценарист 
 1998 —The 11 O’Clock Show, (телесериал)
 1999 — «Лаборатория комедии»/ Comedy Lab, (телесериал, 1 эпизод)
 1999 — «Шоу Джима Таваре»/ The Jim Tavaré Show, (телесериал, 12 эпизодов)
 2000 — «Борец»/ Bruiser, (телесериал, 5 эпизодов)
 2000 — Meet Ricky Gervais, (телесериал, 6 эпизодов)
 2001 — «Скетч-шоу»/The Sketch Show, (телесериал)
 2001—2003 — «Офис»/ The Office, (14 эпизодов)
 2003 — «Рики Джервейс: Животные» /Ricky Gervais Live: Animals (документальное видео)
 2004 — «Рики Джервэйс: Политика» /Ricky Gervais Live 2: Politics (документальное видео)
 2005 — «Келси Грэммер представляет: Скетч-шоу»/Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show, (телесериал)
 2005 — «Стромберг»/Stromberg, (телесериал, 10 эпизодов)
 2005—2007 — «Массовка»/ Extras, (13 эпизодов)
 2005—2013 — «Офис»/ The Office, (179 эпизодов)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Larry David (документальный телефильм)
 2006 — «Симпсоны»/The Simpsons, (мультсериал, 1 эпизод)
 2006 — Le bureau, (мини-сериал)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Christopher Guest (телефильм)
 2006 — Ricky Gervais Meets… Garry Shandling (телефильм)
 2007 — «Рики Джервэйс: Слава»/Ricky Gervais Live 3: Fame (видео)
 2008 — «Рики Джервейс: Вне Англии»/Ricky Gervais: Out of England — The Stand-Up Special (документальный телефильм)
 2009 — «Разрядка смехом»/Ricky Gervais Meets… Garry Shandling (телефильм)
 2009 — «Изобретение лжи»/The Invention of Lying
 2010 — «Городок Семетри»/Cemetery Junction
 2010 — «Рики Джервейс: Наука» /Ricky Gervais: Live IV — Science (документальное видео)
 2010 — «Рики Джервейс: Вне Англии 2»/Ricky Gervais: Out of England 2 — The Stand-Up Special (документальный телефильм)
 2010—2012 — «Шоу Рики Джервейса»/ The Ricky Gervais Show, (телесериал, 39 эпизодов)
 2011—2013 — «Жизнь так коротка»/ Life’s Too Short, (8 эпизодов)
 2012—2014 — «Дерек»/ Derek, (телесериал, 13 эпизодов)
 2013 — «Возвращение Брента»/The Return of Brent (короткометражный фильм)
 2013 — «Учимся гитаре с Дэвидом Брентом»/ Learn Guitar with David Brent, (телесериал)
 2016 — «Дэвид Брент: Жизнь в дороге» / David Brent: Life on the Road
 2019—2022 — «Жизнь после смерти» / After Life

Редактор сценариев 
 2009 — Comedy Showcase, (телесериал, 1 эпизод)
 2009 — PhoneShop, (телесериал, 1 эпизод)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии «Спутник»
Стендап-комики Великобритании
Киноактёры Великобритании